SS 10 – strada statale italiana
 SS-10 – missile balistico intercontinentale sovietico
 SS-10 – missile anticarro francese